Solarkraftwerk bzw. Sonnenkraftwerk bezeichnet Kraftwerke, die Solarenergie auf unterschiedliche Art nutzbar machen:

 Photovoltaik-Freiflächenanlage (auch Solarpark), auf einer freien Fläche aufgestellte Photovoltaikanlage
 Sonnenwärmekraftwerk, Sonnenkraftanlage, in der mithilfe eines durch Sonnenenergie aufgeheizten Mediums und angeschlossener Generatoren elektrischer Strom erzeugt wird